Villalonga bezeichnet:

Orte
 Villalonga (Valencia), Gemeinde in Spanien
 Parroquia de Villalonga, Teil von Sanxenxo in Galicien, Spanien
 Villalonga (Buenos Aires), Ort in Argentinien
 Villalonga (Posadas), ein Stadtteil von Posadas, Argentinien

Personen
 Gerardo Villalonga Hellín (* 1958), spanischer Geistlicher, Bischof von Menorca
 Jorge de Villalonga (1655–1750), spanischer Kolonialverwalter
 José Villalonga (1919–1973), spanischer Fußballtrainer
 Juan Villalonga (* 1953), spanischer Geschäftsmann
 Llorenç Villalonga (1897–1980), spanischer Schriftsteller
 Marthe Villalonga (* 1932), französische Schauspielerin 
 Miquel Villalonga (1899–1946), spanischer Schriftsteller